A műugrás versenyszám a nyári olimpiákon először 1904 ben Saint Louisban szerepelt csak a férfi 3 méteres számmal. 1908 óta kerül megrendezésre a 10 méteres toronyugrás. 1912-ben a nők is toronyugrásban mérhették össze tudásukat, csak a következő 1920-as olimpián bővült a női műugrással a műsor.

2000. Sydneyben az eddigi négy szám újabb néggyel bővült, páros vagy más néven szinkron mű és toronyugrással.

A műugrás elsősorban amerikai és kínai versenyzők sikersportja.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint

Források 
 

 
Müugras